Kreuzauffindungskirche oder Kreuzerfindungskirche sind Kirchen mit dem Hochfest Kreuzauffindung als Patrozinium. Gedenktag ist der 6. März bzw. 7. Mai orthodox, katholisch früher 3. Mai.

Deutschland  
 Attenkirchen. Ortsteil  Wimpasing (Bayern): Filialkirche Hl. Kreuzauffindung (Wimpasing) 
 Berlin, Ortsteil Wilmersdorf: Heilig-Kreuz-Kirche (Berlin-Wilmersdorf)
 Dorfen (Bayern): Lindumer Kircherl
 Euskirchen, Stadtteil Elsig (Nordrhein-Westfalen): Pfarrkirche Kreuzauffindung (Elsig)
 Kreuzauffindung (Grafenrheinfeld)
 Jünkerath, Ortsteil Glaadt (Rheinland-Pfalz): Kreuzauffindung (Glaadt)

 Losheim am See (Saarland): Heilig-Kreuz-Kirche (Rimlingen)
 Mauern (Bayern): Hl. Kreuzauffindung (Enghausen)
 Pfaffing (Bayern), Ortsteil Ebrach: Filialkirche Hl. Kreuzauffindung (Ebrach) 
 Hl. Kreuzauffindung (Reichstorf), Bayern
 Kreuzauffindung (Schönfeld), Bayern
 Simbach am Inn (Bayern): Filialkirche Hl. Kreuzauffindung (Eggstetten)
 Kreuzauffindungskirche (Tiefenstürmig), Bayern
 Unsleben (Bayern): Kreuzauffindung (Unsleben)

Österreich 

Burgenland
 Pfarrkirche Heiligenkreuz im Lafnitztal
 Pfarrkirche Steinbrunn

Niederösterreich
 Pfarrkirche Angern an der March
 Pfarrkirche Harmannsdorf (Hl. Hippolyt und Kreuzauffindung)
 Filialkirche Neuhaus am Zellerrain

Oberösterreich
 Kapellen der Burg Clam
 Pfarrkirche Klam
 Pfarrkirche Pötting

Steiermark
 Kalvarienbergkirche Graz
 Kalvarienbergkirche am Tremmelberg in Seckau

Tirol
 Kaplaneikirche Heiligkreuz in Sölden

Vorarlberg
 Kapuzinerkloster Bezau

Israel 
 Kreuzauffindungskapelle in Jerusalem

Litauen 
 Hl. Kreuzauffindungskirche (Antalieptė)
 Hl. Kreuzauffindungskirche (Bagaslaviškis)
 Hl. Kreuzauffindungskirche (Ilguva)
 Hl. Kreuzauffindungskirche (Kudirkos Naumiestis)
 Hl. Kreuzauffindungskirche (Laukuva)
 Hl. Kreuzauffindungskirche (Panoteriai)
 Hl. Kreuzauffindungskirche (Suginčiai)
 Hl. Kreuzauffindungskirche (Šeduva)
 Hl. Kreuzauffindungskirche (Jeruzalė)

Polen 
 Dorfkirche Krzywe Koło (Kriefkohl)

Tschechien 
 Kirche der Kreuzauffindung (Liberec)
Liste (Kirchen nach Patrozinium)